3 Pułk Strzelców Konnych – (Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 3) pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 października 1905. Był jednym z 13 pułków strzelców konnych w armii niemieckiej.

Stałym garnizonem tej jednostki była miejscowość Colmar. Oddział wchodził w skład XV Korpusu Armii Niemieckiej.

Podporządkowanie 
 XV Korpus Armii Niemieckiej – Strasburg
 39 Dywizja Piechoty (39. Infanteriedivision) – Colmar
 39 Brygada Kawalerii (39. Kavalleriebrigade) – Colmar
 3 Pułk Strzelców Konnych – Colmar

Bibliografia
 Hugo F.W. Schulz "Die Preußischen Kavallerie-Regimenter 1913/1914" Weltbild Verlag 1992
 Jürgen Kraus "Die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg/ Uniformierung und Ausrüstung" Verlag Militaria, Wien 2004

Linki zewnętrzne 
 Wykaz niemieckich pułków kawalerii 1914-1918

Pułki strzelców konnych Cesarstwa Niemieckiego